NACRA Women’s Sevens 2011 – siódme mistrzostwa strefy NACRA w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez North America Caribbean Rugby Association mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie NACRA, które odbyły się wraz z turniejem męskim w Bridgetown w dniach 12–13 listopada 2011 roku. Areną zmagań był Garrison Savannah.

Informacje ogólne 
W rozegranym na torze wyścigów konnych Garrison Savannah w Bridgetown na Barbadosie turnieju wzięło udział jedenaście zespołów. W pierwszym dniu walczyły one systemem kołowym w dwóch grupach – pięcio- i sześciozespołowej, każda z drużyn rozegrała wówczas po cztery spotkania. Cztery najlepsze z każdej grupy awansowały do rozegranych w drugim dniu zawodów ćwierćfinałów, pozostałe trzy zaś ponownie rywalizowały systemem kołowym o miejsca 9–11.

W niesprzyjających warunkach atmosferycznych, na grząskim boisku najlepszy okazał się zespół Canada Development, który w siedmiu meczach stracił tylko jedno przyłożenie, zawodniczki z Jamajki poprzez udział w finale zostały natomiast mistrzyniami Karaibów.

Sponsorem tytularnym turnieju był DHL. Zawody były transmitowane w Internecie.

Pierwsza faza

Grupa A

Grupa B

Druga faza

Miejsca 9–11

Cup + Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona NACRA 

Mistrzostwa strefy RAN w rugby 7 kobiet
2011 w rugby union
2011 w Ameryce Północnej
Bridgetown